Fra Mauro hace referencia a varios artículos:

Personas
 Fra Mauro, monje y cartógrafo de la República de Venecia en el .

Geografía
Mapamundi de Fra Mauro, considerado el mejor memorial de la cartografía medieval, dibujado entre 1457 y 1459 por el monje veneciano Fra Mauro.
 Fra Mauro (cráter), cráter de impacto en la superficie lunar.
 Formación Fra Mauro, paraje selenológico en la superficie lunar.